Cheyenne steht für:

 Cheyenne (Volk), ein nordamerikanischer Indianerstamm
 Cheyenne (Sprache), die Sprache der Cheyenne-Indianer
 Cheyenne (Vorname), ein männlicher und weiblicher Vorname
 Cheyenne (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Cheyenne Mountain, ein Berg in den Rocky Mountains

Medien:
 Cheyenne (Fernsehserie), US-amerikanische Westernserie (1955–63)
 Cheyenne (Film), US-amerikanischer Western (1964)
 Cheyenne – This Must Be the Place, internationales Filmdrama (2011)

Personen:
 Svenya Cheyenne (* 1993), deutsche Schauspielerin

Fahrzeuge:
 verschiedene Autotypen von Chevrolet, siehe Chevrolet Cheyenne
 ein Flugzeugtyp, siehe Piper PA-42
 ein experimenteller Hubschrauber, siehe Lockheed AH-56
 mehrere Schiffe der US-Marine, siehe USS Cheyenne

Cheyenne ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cheyenne (Kansas), im Osborne County
 Cheyenne (Oklahoma), im Roger Mills County
 Cheyenne (Texas), im Winkler County
 Cheyenne (Wyoming), im Laramie County

im NRHP gelistete Objekte:
 Cheyenne County Jail, in Cheyenne Wells, Connecticut, ID-Nr. 88000758
 Cheyenne Depot Museum, Eisenbahnmuseum in Cheyenne, Wyoming ID-Nr. 92000930
 Cheyenne Flour Milling Company, in Cheyenne, Wyoming, ID-Nr. 03001024
 Cheyenne High School, in Cheyenne, Wyoming, ID-Nr. 05000698
 Cheyenne South Side Historic District, in Cheyenne, Wyoming, ID-Nr. 06000939
 Cheyenne-Black Hills Stage Route and Rawhide Buttes and Running Water Stage Stations, in Lusk, Wyoming, ID-Nr. 69000190